Toto Cup (, Gwia Ha'Toto) – cykliczne piłkarskie rozgrywki pucharowe w Izraelu utworzone w 1984 r. na podobieństwo Pucharu Izraela, w których mogą uczestniczyć wyłącznie  izraelskie drużyny, które rywalizują w dwóch osobnych turniejach Toto Cup Al dla klubów Ligi Leumit oraz Toto Cup Leumit dla klubów Ligi Leumit. W latach 1999-2009 prowadzony był również turniej dla klubów trzeciej dywizji, zwany Toto Cup Artzit. Organizatorem zmagań jest Izraelski Związek Piłki Nożnej.

Historia 
W sezonie 1984/85 roku rozpoczęły się pierwsze rozgrywki o Toto Cup. Był to turniej o Puchar Ligi Izraelskiej i nazwany na cześć sponsora przed sezonem 1986/87, kiedy to Izraelska Rada Zakładów Sportowych "Toto" zaczęła sponsorować zawody i gwarantowała nagrody za udział i osiągnięcia w rozgrywkach. Wcześniej już organizowano rozgrywki podobne do Pucharu Ligi, ale były one sporadyczne. W latach: 1958, 1968 i 1973 odbywały się uroczyste puchary ku czci niepodległości Państwa Izrael (Puchar X-lecia, Puchar XX-lecia i Puchar XXV-lecia ku czci obchodów 10, 20 i 25-lecia niepodległości Izraela.) W niektórych z nich wydzielono również turnieje dla ligi najwyższej oraz drugiej lub trzeciej ligi, tak aby mogły w nich wziąć udział najstarsze i najbardziej znane drużyny w Izraelu.

W sezonie 1975/1976 odbył się pierwszy Puchar Ligi, który miał być trzecim najważniejszym pucharem, ale został przerwany zaraz po tym próbnym sezonie.

W 1982 roku Związek Piłki Nożnej zaczął organizować trzeci ważny puchar zwany Pucharem Liliana, ku pamięci zmarłego na początku tego roku skarbnika związku Jehudy Liliana. Po sezonie 1999 rozgrywki zaprzestano.

Od 1984 roku rozgrywki Toto Cup podzielono na dwie grupy - pierwszoligową i drugoligową. W 1999 dodano grupę skupiającą drużyny trzecioligowe, a połączono pierwsze dwie, które w 2002 ponownie rozdzielono i odtąd rozgrywki wyłaniały 3 odrębnych zwycięzców.

W 2006 nagroda za zwycięstwo w turnieju pierwszoligowym wynosiła 1,25 mln szekli, czyli ok. 250 tys. euro.

W sezonie 2007/2008 do finału turnieju pierwszoligowego awansowały drużyny Maccabi Hajfa oraz Bene Sachnin, w której centralną postacią był Polak, Łukasz Surma.

Od sezonu 2009/10 turniej wyłania tylko dwóch zwycięzców, jednego z Toto Cup Al i Toto Cup Leumit.

W sezonie 2013/14 Puchar Toto nie został rozegrany z powodu nieporozumienia między Izraelską Radą Zakładów Sportowych a IFA po opublikowaniu raportu komisji kierowanej przez Jarona Zelecha, która została powołana w celu zbadania sposobu, w jaki piłka nożna w Izraelu jest zarządzana.

Format 
Na przestrzeni lat format turnieju zmieniał się. Do 1999 roku drużyny rywalizowały w dwóch osobnych turniejach - Toto Cup Leumit oraz Toto Cup Artzit (dla klubów pierwszej i drugiej ligi). W 1999 po reorganizacji systemu lig i wprowadzeniu Ligat ha’Al, poziom dywizji Liga Leumit został obniżony do drugiego poziomu. Drużyny z pierwszego i drugiego poziomu rywalizowały w Toto Cup Al, a z trzeciego poziomu w Toto Cup Artzit. Od sezonu 2004/05 drużyny z każdej ligi rywalizowały w trzech osobnych turniejach, ich nazwy to odpowiednio: Toto Cup Al, Toto Cup Leumit oraz Toto Cup Artzit. Sezon 2008/09 był ostatnim dla klubów trzeciej dywizji. W obecnym systemie rozgrywek, od sezonu 2009/10, w każdym z dwóch turniejów drużyny dzielone są na dwie 6-drużynowe grupy, z których awansują po 4 najlepsze tworząc pary ćwierćfinałowe. Następnie turniej odbywa się w tradycyjnym systemie pucharowym. Wszystkie rywalizacje w rundzie grupowej grane są systemem każdy z każdym (mecz i rewanż), a od ćwierćfinałów do finału w jednym meczu. W przypadku remisu po upływie regulaminowego czasu gry przeprowadzana jest dogrywka. Jeżeli i ona nie wyłoni zwycięzcy, to od razu zarządzana jest seria rzutów karnych. Finał jest rozgrywany na narodowym Stadion Ramat Gan.

Zwycięzcy i finaliści

Toto Cup Al (do 1999 Toto Cup Leumit) 
Rozgrywki dla klubów pierwszej  dywizji.

Uwagi:
 wytłuszczono i kursywą oznaczone zespoły, które w tym samym roku wywalczyły mistrzostwo i Puchar kraju (dublet),
 wytłuszczono zespoły, które zdobyły mistrzostwo kraju,
 kursywą oznaczone zespoły, które zdobyły Puchar kraju.

Toto Cup Leumit (do 1999 Toto Cup Artzit) 
Rozgrywki dla klubów drugiej  dywizji.

Toto Cup Artzit 
Rozgrywki dla klubów trzeciej  dywizji.

Statystyka

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii finałów o Puchar Ligi Izraelskiej dla klubów najwyższego poziomu na podium oficjalnie stawało w sumie 19 drużyn. Liderami klasyfikacji jest Maccabi Tel Awiw, który zdobył trofeum 7 razy.

Stan na 31.05.2022.

Klasyfikacja według miast 
Stan na 31.05.2022.

Zobacz też 
 Ligat ha’Al
 Puchar Izraela
 Superpuchar Izraela

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona Izraelskiego Związku Piłki Nożnej 
 
 
 
 Rozgrywki na stronie RSSSF 

Izrael
Rozgrywki piłkarskie w Izraelu